Шамаров — фамилия; имеет женскую форму Шамарова.
 Шамаров, Зекарья Кошерович (1930—2012) — советский передовик сельскохозяйственного производства, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Шамарова, Яна Владимировна (1973—2005) — советская пловчиха, многократная чемпионка СССР и России, обладатель Кубка Европы, мастер спорта СССР международного класса.